De gemeente Geertruidenberg heeft 83 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Geertruidenberg.

Geertruidenberg
De plaats Geertruidenberg kent 27 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Raamsdonk
De plaats Raamsdonk kent 20 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Raamsdonksveer
De plaats Raamsdonksveer kent 38 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Geertruidenberg
Geertruidenberg